Le tournoi de tennis de Fort Lauderdale est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute le .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Lauderdale
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Fort Lauderdale
Tennis aux États-Unis en 1971
Sport en février 1971